Dolenjka je lahko:
 prebivalka Dolenjske
 Dolenjka (hitra cesta)
 Dolenjka (avtocesta) - načrtovana avtocesta
 Dolenjka (podjetje) - bivše podjetje, ki ga je prevzel Mercator